

Astronomia
Sucre – cratere marziano

Economia
Sucre – valuta fuori corso dell'Ecuador
SUCRE – valuta dell'Alleanza Bolivariana per le Americhe

Geografia

Bolivia
Sucre – capitale costituzionale della Bolivia

Colombia
Dipartimento di Sucre – dipartimento della Colombia
Sucre – comune della Colombia nel dipartimento omonimo
Sucre – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
Sucre – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander

Venezuela
Sucre – stato federato del Venezuela
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Aragua
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Bolívar
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Falcón
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Mérida
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Miranda
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Portuguesa
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Sucre
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Táchira
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Trujillo
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Yaracuy
Sucre – comune del Venezuela nello stato di Zulia

Perù
Provincia di Sucre – provincia del Perù
Distretto di Sucre – distretto del Perù nella provincia di Celendín

Persone
Antonio José de Sucre – generale e patriota venezuelano
Fernando Sucre – personaggio di Prison Break